Цыпленков — русская фамилия. Женская форма Цыпленкова.

Известные носители 
 Цыпленков, Евгений Андреевич (1920—1988) — старший лейтенант, командир взвода 68-го отдельного инженерного батальона 46-й армии Степного фронта. Герой Советского Союза.
 Цыпленков, Денис Иванович (род. 1982) — армрестлер, абсолютный чемпион Кубка мира профессионалов Nemiroff World Cup, участник команды профессиональной лиги силового экстрима.
 Цыпленков, Семён Григорьевич (1906—1973) — советский военачальник, полковник, дважды за разные подвиги представлялся к званию Героя Советского Союза.